Hated steht für: 

 The Hated, eine Hardcore-Punk-Band
 Hated (Film), ein Filmdrama von Lee Madsen
 He Hated Pigeons, ein Filmdrama von Ingrid Veninger
 Hated: GG Allin and the Murder Junkies, ein Dokumentarfilm von Todd Phillips